The Trust (1915), filme de Lon Chaney
  Trust (1990), filme de Hal Hartley
  Trust (2010), filme com Clive Owen
  The Trust (2016), filme com Nicolas Cage
  "Trust" (canção de Megadeth)
  "Trust" (canção de Ayumi Hamasaki)
  "Trust" (canção de Keyshia e Monica)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música